Güzelyurt (Turkse stad)
 Güzelyurt (Turks district)
 Güzelyurt (Cypriotische stad)
 Güzelyurt (Cypriotisch district)